Briguglio est un patronyme italien et maltais notamment porté par :

Par ordre alphabétique :
  Carmelo Briguglio (né en 1956), homme politique italien ;
  (né en 1975), sociologue et homme politique maltais ;
  Veronica Briguglio (1870–1950), religieuse italienne.

Notes et références 

Patronyme italien
Patronyme maltais